Ханья́ () — община (дим) в Греции на севере острова Крит на побережье Критского моря в периферийной единице Ханье в периферии Крите. Включает полуостров Акротири. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 351,306 квадратного километра. Плотность 309,25 человека на квадратный километр. Административный центр — Ханья. Димархом на местных выборах 2014 года избран Анастасиос Вамвукас ().

В 2011 году по программе «Калликратис» к общине Ханья присоединены общины Акротири, Керамья, Неа-Кидония, Суда, Терисон и Элефтериос-Венизелос.

В общину входят острова Айи-Теодори.

Административное деление 

Община (дим) Ханья делится на 6 общинных единиц.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ханья